River Forest – villaggio statunitense in Illinois
River Forest – comune statunitense in Indiana